BBK steht für:
 Bayerischer Berufsbildungskongress
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
 Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
 Berliner Bischofskonferenz
 Bayerische Brauerei Kaiserslautern
 Deutsche Bundesbank
 Belomorsko-Baltijskij kanal, russisch für Weißmeer-Ostsee-Kanal
 Bedien- und Beobachtungskomponente im Prozessleitsystem, siehe Benutzernahe Komponente
 Bilbao Bizkaia Kutxa, die Sparkasse der baskischen Provinz Biskaya
 Bibliothekarisch-bibliografische Klassifikation
 BBK Electronics
 Boy Better Know, ein britisches Grime-Kollektiv und Plattenlabel
 Flughafen Kasane (IATA-Code), botswanischer Flughafen

BBk steht für:
 Bundesbank, Bezeichnung auf den Banknotenserien BBk I bis BBk III der deutschen Bundesbank, siehe Bargeld der Deutschen Mark

bbk steht für:
 Babanki (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache

Siehe auch:
 BBKL

Abkürzung